Ю́лія Леоні́дівна Климе́нко ( 5 жовтня 1976) — українська державна та політична діячка, Народний депутат України IX скликання, членкиня та колишня голова партії «Голос», Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, заступник Міністра економічного розвитку України 2015—2016 років.

Життєпис 
Народилася в сім'ї українських інженерів-конструкторів у Києві, де провела своє дитинство та студентські роки. Має старшу сестру Світлану, яка працює вчителькою молодших класів і є активною учасницею освітніх проєктів, наприклад, співзасновницею освітньої платформи Next Generation Business School.

Закінчила Київську школу (тепер гімназія) № 32, брала участь у суспільному житті й активно займалася спортом.

1993—1997 — навчалась в Києво-Могилянській академії за спеціальністю «економічна теорія». Здобула ступінь MBA у Міжнародному інституті менеджменту (Київ).

1997 року здобула ступінь бакалавра. 1999 року — ступінь магістра з бізнес-адміністрування Міжнародного інституту менеджменту. Отримала післядипломну освіту з управління майном в Institute of Real Estate Management (USA).

Кар'єру почала на 2 курсі університету і працювала 17 років у приватному секторі. Займала керівні посади в компаніях з іноземними інвестиціями. Зокрема, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) та East Capital (Sweden). Була членкинею наглядових рад Центру Економічної Стратегії, Transparency International Україна та ДП «Адміністрація морських портів України».

2016 року на Юлію напав власник готелю в Переяславі-Хмельницькому, побивши політикиню та її сім'ю.

2018 року стала віцепрезиденткою Київської школи економіки (KSE) та очолила розвиток бізнес-освіти.

4 вересня 2020 року РФ ввела персональні санкції проти Юлії Клименко.

Політика 
5 грудня 2015 року зареєструвала партію «Платформа ініціатив», яка 2019 року була перейменована на «Голос».

2015—2016 — заступниця Міністра економічного розвитку та торгівлі України, керівником апарату, відповідала за реформу самого міністерства та кадрові зміни, а також за такі напрямки, як розвиток малого та середнього бізнесу, туризм, дерегуляцію, реформу адміністративних послуг.

2019 року очолювала політичну партію «Голос» та була керівником штабу на дострокових парламентських виборах 2019 року і другим номером у партійному списку.

У липні 2019 року обрана народним депутатом України від партії «Голос». Одна з основних керівників та членів партії «Голос» Святослава Вакарчука. Кандидатка у народні депутати на парламентських виборах 2019 року, № 2 у списку. Проживає в місті Києві.

Від серпня 2019 року є народним депутатом та першою заступницею голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури ВРУ IX скликання.

Входить до складу економічного комітету Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

Перша заступниця голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. Входить до складу Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

Декларація 
 Електронна декларація

Сім'я 
Одружена. Виховує 6 дітей.

Примітки 

Жінки-політики XXI століття
Заступники міністрів України
Українські жінки-політики
Випускники Міжнародного інституту менеджменту
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Народні депутати України 9-го скликання
Члени партії «Голос»